Imię i nazwisko Paul Lange nosili lub noszą m.in.:
 Paul Lange (1874–1920) – niemiecki polityk, burmistrz Prudnika
 Paul Lange  (1931–2016) – niemiecki kajakarz, medalista olimpijski z 1960
 Paul-Heinrich Lange  (1908–?) – niemiecki żeglarz sportowy, olimpijczyk z 1952